Groot River steht für:

 Mittellauf des Gamtoos River in Südafrika
 Groot River (Gouritz), Nebenfluss des Gouritz in Südafrika
 Groot River (Doring), Nebenfluss des Doring in Südafrika